Hliník může být:

 hliník, chemický prvek, kov
 hliník (důl) též hliniště, starší český výraz pro povrchový důl určený pro těžbu hlíny

názvy obcí
 Hliník (Bobrovník), místní část slovenské obce Bobrovník
 Hliník (Vrbová nad Váhom), místní část slovenské obce Vrbová nad Váhom
 zkrácený tvar názvu slovenské obce Hliník nad Hronom
 zkrácený tvar názvu bytčianské městské části slovenské obce Hliník nad Váhom

názvy vodotečí
 Hliník (přítok Žiarovnice) – slovenský potok ve Východoslovenské nížině
 Hliník (přítok Turce) – slovenský potok v Turci, přítok řeky Turce

jiný význam
 Hliník (postava), fiktivní postava z filmu Marečku, podejte mi pero!
 hliník je jedno ze slangových železničářských označení pro elektrickou jednotku 471 (další jsou ešus, ledovec, nové patro).
 Kolonie Hliník – zaniklá nouzová dělnická kolonie v Praze (v Motole)